Cherokee Lake ist der Name folgender Seen und Stauseen in den Vereinigten Staaten:

 Cherokee Lake (Colorado)
 Cherokee Lake (Minnesota)
 Cherokee Lake (Oklahoma)
 Cherokee Lake (Wisconsin)
 Cherokee Lake (Holston River), Stausee am Holston River in Tennessee